Сидорово — деревня в Вологодском районе Вологодской области.

Входит в состав Новленского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Новленский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Вологды — 65,5 км, до центра муниципального образования Новленского — 5,5 км. Ближайшие населённые пункты — Волшницы, Овсянниково, Тупочелово.

По переписи 2002 года население — 8 человек.

Примечания

Ссылки 
 Сидорово в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Вологодского района